Der Udon Thani Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Udon Thani, der in der Thai League 2, der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 1999 von Mr. Sathaporn Kotabut gegründet. Von 1999 bis 2004 spielte Udon Thani in der Thailand Provincial League, auch Pro League genannt. Von 2005 bis 2008 spielte der Verein in keiner Liga. Mit einem neuen Vorsitzenden, Mr. Pongsart Kitjanukorn, nahm der Verein 2009 den Spielbetrieb wieder auf. Man startete in der Regional League Division 2. Hier spielte man in der North/Eastern Region und belegte am Ende den dritten Platz. Bis 2017 spielte man in der dritten Liga. 2017 wurde man zweiter und stieg in die zweite Liga auf. Hier belegte man 2018 einen beachtlichen siebten Tabellenplatz.

Stadion 

Aktuell trägt der Verein seine Heimspiele im SAT Stadium Udon Thani in Udon Thani aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Personen.

Spielstätten

Vereinserfolge

National 
 Division 2 – North / East
 Meister: 2016 
 2. Platz: 2013, 2014

 Thai League 3 – Upper
 2. Platz: 2017

Spieler  
Stand: 25. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer 
Stand: Februar 2021

Beste Torschützen seit 2012

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Udon Thani FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Udon Thani FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Udon Thani FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Udon Thani, FC
Gegründet 1999
Sport (Udon Thani)